Ясо́н и геро́и Оли́мпа () — мультсериал производства США, основанный на мифах и легендах Древней Греции, где главным героем является 12-летний мальчик по имени Ясон.

Сюжет 
В своих мечтах мальчик Ясон видит себя героем. И его мечты сбываются: он становится избранным. Лишь ему, единственному из смертных, боги дарят волшебный пояс Ориона, позволяющий жить на священной горе Олимп и управлять вселенной. Чтобы Олимп не погиб, он должен хранить и оберегать волшебный пояс от злого Драккуса. Вместе с Ясоном и его другом — быстроногим кроликом Меркурием, ему предстоит пережить полные опасностей приключения.

На горе Олимп уже почти год, среди богов, живёт простой смертный — согласно пророчеству, Ясону суждено стать великим героем, именно поэтому мудрый бог Юпитер подарил знаменитый пояс Ориона, делающий воина непобедимым. Три мойры, не покладая рук, усердно ткут ковёр судьбы. Его будущее в их руках, и пророчество уже начинает сбываться.

Через Юпитера Ясон узнаёт обо всех происшествиях за пределами Олимпа: Греции угрожает война с Троей, с одного из островов похищен магический изумруд, на мирных жителей наводит ужас морское чудовище, — в подлунном мире неспокойно! И, хотя Юпитер отговаривает Ясона от вмешательства в дела смертных, он не может стоять в стороне, наблюдая чужое горе, и вместе со своими друзьями, Венерой и Меркурием, спешит на помощь людям, совершая новые и новые подвиги. Ясону предстоят сражения с мифическими чудовищами и злодеями. Его ждут поединки с сиренами, медузой Горгоной, подземным царём и его полчищами, с драконом, циклопом и с амазонками, которые иногда бывают очень плохими. Только пройдя все испытания, Ясон докажет своему учителю Геркулесу и Юпитеру, что они не зря возлагали на него большие надежды и доверили ему пояс героя.

Список эпизодов 

 1. Пояс Ориона
 2. Встреча с Медузой
 3. Ясон и гарпии
 4. Доброе море
 5. Ясон и Сирены
 6. Проклятье острова Амазонок
 7. В кузнице Вулкана
 8. Опасный Клад
 9. Последний Атлант
 10. Сила в Единстве
 11. Вредный Призрак
 12. Жало Скорпиона

 13. Заплутавшие в Лабиринте
 14. Никакой Дисциплины
 15. Зима на горе Олимп
 16. Переполох в Загробном Мире
 17. Бессонница на Олимпе
 18. Остров Циклопа
 19. Смертельная Вражда
 20. Весёлый Сфинкс
 21. Преданный Друг
 22. Свирель Пана
 23. Вызов Каллипсо
 24. Золотое Руно
 25. Взгляд Горгон
 26. Решающая Схватка

Персонажи 
 Ясон — 13-летний мальчик, главный герой
 Боги Олимпа (в этом мультсериале они имеют облик антропоморфных животных):
Юпитер, царь богов (шимпанзе)
Марс, бог войны (слон)
Меркурий, вестник богов (кролик)
Венера, богиня весны, любви и красоты (белка)
Геркулес (лев)
Драхус — злобный и могущественный колдун, стремящийся захватить власть над всей Вселенной. Ему служат монстры всех мастей (в основном, крылатые гарпии).

Неточности 
 Главная неточность: хотя за основу были взяты греческие мифы, имена богов - римские.
 Ясон никогда не бился ни с медузами (Медузу победил Персей), ни с Минотавром (Минотавра победил Тесей). Ясон был знаменит плаваньем с Аргонавтами и поиском Золотого Руна.
 В самом мультфильме есть ляп: когда Ясон, Венера и Меркурий попадают в царство Аида, то Харон говорит, что давно увёз Ориона в Подземный Мир. Но в последней серии Ясон встречается с живым и здоровым Орионом, который устроил ему последний этап обучения во владении всеми силами пояса.

См. также 

 Saint Seiya
 Геркулес (фильм, 1997)

Ссылки 

Мультсериалы США
Мультсериалы Франции
Мультсериалы 2001 года
Экранизации сюжетов греко-римской мифологии